Православный Міръ — газета 2000-х годов, Украина.
 «Православный мир и масонство» — книга Василия Иванова.
 «Православный мир России в фотографиях конца XIX - начала XX века» — фотоальбом из 850 фотографий; М, 2004.

См. также 
 Православие и мир - интернет-журнал 2000-х годов, Россия.
 Мир православия - газета 2000-х годов, Эстония.